De Open Franse Tenniskampioenschappen in 1997 bij de mannen werden voor de 96e keer gehouden. De ongeplaatste Braziliaan Gustavo Kuerten won het toernooi door in de finale de Spanjaard Sergi Bruguera met 6-3, 6-4, 6-2 te verslaan.

Algemeen

Geplaatste spelers 
De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler haalde.

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Roland Garros
ITF-toernooi in 1997